Брасилар има више значења:

 Брасилар (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасилар (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Брасилар (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику